Pfuhlgraben ist ein Gewässername:

 Pfuhlgraben (Haubach), rechter Zufluss des Haubachs (zur Fränkischen Saale) nach Herbstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Pfuhlgraben (Haune), linker Zufluss der Haune vor Rhina, Marktgemeinde Haunetal, Kreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Pfuhlgraben (Untere Steinach), linker Zufluss der Unteren Steinach bei Ziegelhütte, Stadt Stadtsteinach, Landkreis Kulmbach, Bayern

 Schwarzer Pfuhlgraben, rechter Zufluss des Beverbachs (zur Aller) nahe Grußendorf, Samtgemeinde Sassenburg, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Siehe auch:
 Pfuhlbach